Л’Иль-ан-Додо́н (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Сен-Годенс.

Код INSEE кантона — 3116. Всего в состав кантона Л’Иль-ан-Додон входит 24 коммуны, из них главной коммуной является Л’Иль-ан-Додон.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 4811 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Л’Иль-ан-Додон на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE
 Расположение кантона Л’Иль-ан-Додон на карте Франции

Кантоны департамента Верхняя Гаронна